Ducos kan syfta på:

Geografi 
Ducos, Martinique – ort och kommun i Martinique

Personer 
Ducos är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:
 Jean-François Ducos (1765-1793), fransk politiker
 Nicolas Ducos (1756-1823), fransk militär 
 Roger Ducos (1747-1816), fransk politiker
 Théodore Ducos (1801-1855), fransk politiker

Franska efternamn